Villenviertel steht für:
 Villenkolonie als Teil einer Siedlung, bestehend aus mehreren Villen

Villenviertel ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Villenviertel am Orankesee, Berlin
 Godesberg-Villenviertel, Bonn

Siehe auch:
 Villenkolonie (Begriffsklärung)